Branko Oblak – calciatore e allenatore
 Jan Oblak – calciatore
 Teja Oblak – cestista